Bassi kan som auktorsförkortning betyda:

 Agostino Bassi
 Graziano Bassi
 Ferdinando Bassi

Robotskapade auktorsförkortningar